Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres A et Z.

Codes 
 .az, Azerbaïdjan (domaine national de premier niveau)
 AZ, Azerbaïdjan (ISO 3166-1 alpha-2 et plaques minéralogiques)
 AZ, Arizona, États-Unis (ISO 3166-2)
 AZ, Alitalia (code AITA)
 az, azéri (ISO 639-1)

Sigles et abréviations 
 AZ, Aachener Zeitung, quotidien allemand
 AZ, Abendzeitung, quotidien allemand
 AZ, Augsburger Allgemeine Zeitung, quotidien allemand
 AZ, Alitalia (AZ en Code IATA, Code de compagnies aériennes)

Autres sens 
 Az, nom de la première lettre de l'alphabet glagolitique ;
 AZ, label de musique français appartenant au groupe Universal Music France ;
 AZ, rappeur américain ;
 AZ, AZ Alkmaar, club de football néerlandais ;
 Az est un peuple turcophone de Russie ;
 Az, chanteur du groupe RnB français Tragédie.
 L'île AZ, un projet d'île flottante inspiré du roman L'Île à hélice de Jules Verne et développé par Jean-Philippe Zoppini et Alstom à la fin des années 1990.

Code